Нил Са́лливан (; ) — шотландский футболист, вратарь.

Клубная карьера

«Уимблдон» 
Салливан начал свою карьеру с выступления за местный клуб «Уимблдон» в 1988, за который провёл в общей сложности 224 встречи в период между 1988 и 2000 годами. За время пребывания в Уимблдоне часто признавался лучшим вратарём.

В сезоне 1996—97 Салливан в первом матче Премьер лиги пропускает мяч с центра поля (60 ярдов) от «Манчестер Юнайтед», который забивает Дэвид Бекхэм. В сезоне 1997—98 Салливан был признан одним из лучших вратарей лиги.

«Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» 
В 2000 году Салливан перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», за который сыграл более 80 игр. Затем он переходит в футбольный клуб «Челси», в коем у него было 8 выступлений. Не показав высокого уровня игры, был продан в «Лидс Юнайтед», где набрал неплохую форму.

«Лидс Юнайтед» 
В июне 2004 года подписал контракт с        «Лидс Юнайтед». Салливан стал победителем в состязании за первое место с молодым вратарем Скоттом Карсоном. В своем сезоне он был признан игроком года этого клуба и сохранял этот титул на протяжении всего сезона. Во втором сезоне за Лидс он снова дошёл до финала плей-офф. Но финал плей-офф закончился для Салливана катастрофой: команда проиграла «Уотфорду» 3:0, причем в последнем голе был виновен сам Салливан. Однако после полученной травмы в сезоне 2006—07 был вынужден длительное время лечиться, после чего в 2007 году был отправлен в клуб                    «Донкастер Роверс», где он выступал на правах аренды до конца сезона.
Далее, досрочно расторгнув контракт с Лидс Юнайтед, Салливан перешёл в «Донкастер Роверс».

«Донкастер Роверс» 
15 мая 2007 года переходит в «Донкастер Роверс». С тех пор он стал талисманом команды, и его выступления в сезоне 2007—2008 годов очень помогли команде. Правда, 21 марта 2008 года он допустил грубую ошибку, дав неправильный пас, и его команда проиграла клубу «Йовил Таун» со счетом 2:1. Но это ошибка не была такой уж ужасной, так как на протяжении всего сезона Салливан успешно выступал за клуб и спасал его более 20 раз.

Он помог «Донкастеру» пройти в плей-офф чемпионата и выбил «Лидс», оставив его в третьем ярусе футбольной лиги, по крайней мере, ещё на год.

25 января 2009 года Салливан был признан игроком матча в поединке против «Астон Виллы», закончившимся со счетом 0:0, что помогло Донкастеру остаться в Кубке Англии.

Карьера в сборной 
В 1998 году Салливан был вызван в сборную Шотландии на чемпионат мира во Франции, но ни разу не вышел на поле, проведя все три матча сборной в запасе.

Примечания

Ссылки 
 Neil Sullivan player profile at doncasterroversfc.co.uk
 Neil Sullivan player profile at leedsunited.com
 http://www.doncasterroversfc.co.uk/page/ProfilesDetail/0,,10329,00.html
 https://web.archive.org/web/20080702050404/http://www.leeds.ru/index22.shtml

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Уимблдон» (2002)
Тренерский штаб ФК «Лидс Юнайтед»